Le Théâtre Aphasique est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif global de mettre l’art dramatique au service de la réadaptation et de la réintégration socioprofessionnelle.

C’est en 1992, à l’Hôpital de réadaptation Villa Medica, que Anne-Marie Théroux, orthophoniste et professeure, a eu l’idée d’explorer l’art dramatique comme mode de communication pour les personnes ayant des troubles de langage à la suite d’une atteinte cérébrale. Elle a alors cofondé l'OSBL Le Théâtres Aphasique avec Anne-Marie Delmas et  Léo Lasalle.

Objectifs 
 Favoriser la réadaptation et la réintégration sociale et professionnelle des personnes  aphasiques ou ayant des problèmes de communication grâce à des ateliers d’art dramatique et de représentations théâtrales;
 Favoriser et promouvoir la création artistique dans tous les domaines des arts de la scène;
 Sensibiliser la population aux problèmes qui touchent les personnes aphasiques en  présentant les  pièces créées et interprétées par elles;
 Diffuser l’approche du Théâtre Aphasique auprès des groupes, des associations et des intervenants qui œuvrent dans le domaine de la réadaptation.

Types d’activités théâtrales  
			
Des ateliers d’art dramatique permettent la découverte et l’exploration de soi en  utilisant des moyens compensatoires de  communication; le développement de la  communication en  relation avec les autres, le partage avec les pairs, etc.

 La troupe de théâtre : en faire partie favorise la confiance en soi, l’implication et la prise  de parole chez les personnes aphasiques participantes à travers la création et la représentation de pièces de théâtre.

Les créations théâtrales 
Métronome : La création de la quatrième production de la troupe, Métronome, a été complétée en automne 2004. En plus d'avoir joué ce spectacle à Chicoutimi, à Québec, à l'Annonciation, à Richmond, à Laval, à Sherbrooke et plusieurs fois à Montréal, la troupe du Théâtre Aphasique a eu la chance en  de monter sur les planches du Studio-théâtre de la Comédie-Française à Paris et également d'offrir Métronome aux résidents et intervenants du Centre William-Lennox à Ottignies en Belgique.

Histoire de [mo] : créée pour la première fois en 2000, a remporté le Prix de la mise en scène et le Prix du public au 17e Festival de théâtre amateur de Montréal.

Variations sur l’amour : une trentaine de représentations ont été données de 1996 à 1999 dans différents cadres partout au Québec : congrès de professionnels de la santé, festivals, centres d’accueil, etc.

Le silence qui parle : présentée de 1993 à 1995, cette pièce a remporté un vif succès au Festival Handiclap de Nantes, en France.

Prix d’excellence 
Pour sa tournée de représentations, le Théâtre Aphasique s’est mérité le Prix d’excellence Persillier-Lachapelle 1998 – catégorie soutien aux groupes les plus vulnérables, remis par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Il a aussi reçu le Prix À part entière, remis par l'Office des personnes handicapées du Québec, en 2008. Ce prix récompense les réalisations méritoires qui ont contribué, de manière significative, à améliorer la participation sociale des personnes handicapées. Il vise par la même occasion à inspirer l'ensemble du Québec dans le développement d'une société plus inclusive.

Voir aussi 

Aphasique
Handicap au Canada
Manifestation ou événement culturel lié au handicap
Soins de santé au Québec